Herculano — antiga cidade romana no sul de Itália

Santos 
 Santo Herculano de Porto (século II)
 Taurino e Herculano (século III) — mártires de Óstia
 Herculano de Bréscia (século VI)
 Herculano de Perúgia (século VI)
 Herculano de Piegaro (século XVI) — franciscano

Outros 
 Êuricles Herculano — nomes utilizados pela família espartana dos Euríclidas (século I)
 Flávio Basso Herculano — senador relacionado a Justa Grata Honória (século V)
 Alexandre Herculano — historiador e escritor português do século XIX
 L'Ercolano — obra literária de Benedetto Varchi, em forma de diálogo entre o autor e o "conde Cesare Ercolano"

Ver também 
 Ercolano — comuna italiana da Campania

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de santos